Jim McKay puede referirse a:
Jim McKay (periodista) (1921–2008), periodista deportivo y presentador de televisión estadounidense.
Jim McKay (director) director televisivo y cinematográfico estadounidense.